Die 2. Schacholympiade fand vom 21. Juli bis 6. August 1928 in Den Haag statt. Sie wurde von der FIDE organisiert und bestand aus einem Männerwettbewerb. Zusätzlich fanden noch diverse Attraktionen statt, um Schach bekannt zu machen.

Hintergrund 
Gespielt wurde im Binnenhof, dem niederländischen Parlament. Es nahmen 17 Mannschaften mit insgesamt 86 Spielern teil, die in einem Rundenturnier gegeneinander spielten. Polen, Lettland, die USA und Rumänien waren erstmals dabei. Zeitkontrollen waren nach einer Stunde für die ersten 20 Züge, dann unbekannt.
Polen, Lettland, die USA und Rumänien waren erstmals am Start einer Schacholympiade.

In der deutschen Mannschaft standen die Spieler Heinrich Wagner, Wilhelm Hilse, Wilhelm Schönmann, Max Blümich und Heinz Foerder.

Endstand als Kreuztabelle 

{| class="wikitable"
!Rg||Mannschaft||Code||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||BP||MP||+||=||-
|-
|1||Ungarn||HUN||●||1½||3||2||3½||1½||2½||3||3||3½||2½||3||2||2½||3||3½||4||44||26||12||2||2
|-
|2||USA||USA||2½||●||1||3½||3½||2||2||1½||3||3||3||2||2½||2||2||3||3||39½||23||9||5||2
|-
|3||Polen||POL||1||3||●||1½||2||1||3||2½||3||2||2½||2½||2½||2||2||2½||4||37||22||9||4||3
|-
|4||Österreich||AUT||2||½||2½||●||3||2||1||2||2||3||3||1||3||3½||3||1½||3½||36½||20||8||4||4
|-
|5||Dänemark||DEN||½||½||2||1||●||1½||1||3||3||1½||3||4||2½||3||2½||2||3||34||18||8||2||6
|-
|6||Schweiz||SUI||2½||2||3||2||2½||●||1½||1||2||1½||1½||2½||2||2||2½||1½||4||34||17||6||5||5
|-
|7||Tschechoslowakei||CSR||1½||2||1||3||3||2½||●||1½||1||1½||2||1½||2||1||2½||4||4||34||15||6||3||7
|-
|8||Argentinien||ARG||1||2½||1½||2||1||3||2½||●||1½||1½||1½||3||3||3||1½||3||2||33½||16||7||2||7
|-
|9||Deutschland||GER||1||1||1||2||1||2||3||2½||●||2||2½||1||1||3||2½||3||3||31½||17||7||3||6
|-
|10||Niederlande||NED||½||1||2||1||2½||2½||2½||2½||2||●||2||1½||1½||1½||2||3½||3||31½||16||6||4||6
|-
|11||Frankreich||FRA||1½||1||1½||1||1||2½||2||2½||1½||2||●||2||2||2½||2½||3||2½||31||16||6||4||6
|-
|12||Belgien||BEL||1||2||1½||3||0||1½||2½||1||3||2½||2||●||2||3||1½||1½||3||31||15||6||3||7
|-
|13||Schweden||SWE||2||1½||1½||1||1½||2||2||1||3||2½||2||2||●||3||1½||1||3½||31||13||4||5||7
|-
|14||Lettland||LAT||1½||2||2||½||1||2||3||1||1||2½||1½||1||1||●||3½||3½||3||30||13||5||3||8
|-
|15||Italien||ITA||1||2||2||1||1½||1½||1½||2½||1½||2||1½||2½||2½||½||●||1½||1½||26½||9||3||3||10
|-
|16||Rumänien||ROM||½||1||1½||2½||2||2½||0||1||1||½||1||2½||3||½||2½||●||3½||25½||13||6||1||9
|-
|17||Spanien||ESP||0||1||0||½||1||0||0||2||1||1||1½||1||½||1||2½||½||●||13½||3||1||1||14
|}

Mannschaftsaufstellungen

Weblinks 
 Frank Große: Die Geschichte der Schacholympiade – Teil 2: Vor dem Zweiten Weltkrieg (1928 – 1930)
 2nd Chess Olympiad: The Hague 1928 OlimpBase (englisch)

1928
Schachturnier
Schachveranstaltung 1928
Schachwettbewerb in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Den Haag